Kajanus kan syfta på:
Robert Kajanus, (1856 - 1933), finländsk tonsättare
Georg Kajanus, (1946 -), norsk tonsättare
Birger Kajanus, (1882 - 1931), svensk biolog
Arthur Kajanus, (1850 – 1904), finländsk arkitekt

Efternamn